Децим Валерий Азиатик ():

 Децим Валерий Азиатик — консул-суффект в 35 году и консул в 46 году
 Децим Валерий Азиатик — сын Децима Валерия Азиатика
 Децим Валерий Азиатик — консул-суффект в 70 году
 Марк Лоллий Паулин Валерий Азиатик Сатурнин — консул-суффект в 94 году и консул в 125 году